Jüdischer Almanach bezeichnet:

 Jüdischer Almanach (1924–1937), deutschsprachiger Almanach, herausgegeben vom Selbstwehr-Verlag
 Jüdischer Almanach (Buchreihe), von Gisela Dachs herausgegebene Buchreihe